Maiden Island steht für:

 Maiden Island (Saint George)
 Maiden Island (Saint Mary)